Claremont puede hacer referencia a los siguientes topónimos:

 Claremont, una ciudad en el estado de California (Estados Unidos).
 Claremont, una ciudad en el estado de Carolina del Norte (Estados Unidos).
 Claremont, un pueblo en el estado de Dakota del Sur (Estados Unidos).
 Claremont, una villa en el estado de Illinois (Estados Unidos).
 Claremont, una ciudad en el estado de Minnesota (Estados Unidos).
 Claremont, una ciudad en el estado de Nuevo Hampshire (Estados Unidos).
 Claremont, una ciudad no incorporada en el estado de Virginia (Estados Unidos).
 Claremont, un suburbio de la ciudad de Perth, Australia Occidental (Australia).